Priboj je lahko:
 Priboj, Leskovac (Srbija)
 Priboj, Vladičin Han (Srbija)
 Priboj, Bosna in Hercegovina
 Priboj, Priboj (Srbija)